Zinterhof ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Zinterhof (* 1944), österreichischer Computerpionier
 Robert Zinterhof (* 1952), österreichischer Lehrer und Amateurreporter
 Robert Zinterhof sen. (1922 bis 2012), österreichischer Volksschuldirektor, Amateurreporter, Vereinsfunktionär, Wetterbeobachter und Heimatforscher